Берури ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Амазонас. Составная часть мезорегиона Центр штата Амазонас. Входит в экономико-статистический  микрорегион Коари. Население составляет 15 486 человек на 2010 год. Занимает площадь 17 507,258 км². Плотность населения — 0,88 чел./км².

Границы 
Муниципалитет граничит:
 на севере —  муниципалитет Манакапуру
 на северо-востоке —  муниципалитет Манакири 
 на юго-востоке —  муниципалитеты Борба, Маникоре
 на юго-западе —  муниципалитет Тапауа
 на северо-западе —  муниципалитет Анори

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:

По данным оценки 2015 года население муниципалитета составляет 18 171 жителей.

Важнейшие населенные пункты

Ссылки 
IBGE Cidades
Confederação Nacional de Municípios (CNM)

Муниципалитеты штата Амазонас